Hendon est un patronyme et toponyme pouvand désigner:

Patronyme
 (1944-2018), homme politique américain de Caroline du Nord
 (né en 1971), joueur de football anglais
, avocate américaine

Toponyme

Hendon, quartier de district de Barnet de Londres 
Hendon Central, station du métro de Londres

, localité de la région des Southern Downs dans le Queensland
, quartier d'Adélaïde en Australie-Méridionale

, hameau de la Saskatchewan

Hendon, circonscription électorale britannique du Grand Londres
, quartier de Sunderland

Voir aussi
The Hendon Mob, site web anglais spécialisé au poker
Fairey Hendon, bombardier de la Royal Air Force
, bombardier britannique des années 1920
, club de football londonien

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme